Dimerium är ett släkte av svampar. Dimerium ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dimerium